Die Beachsoccer-Afrikameisterschaft 2021 () war die 10. Auflage der Beachsoccer-Afrikameisterschaft und fand vom 23. Mai bis 30. Mai 2021 im Senegal statt. Austragungsort ist ein Stadion in Saly Portudal. Siege wurde der Titelverteidiger und Gastgeber Senegal.

Qualifizierte Mannschaften 
  Ägypten
  Demokratische Republik Kongo
  Marokko
  Mosambik
  Senegal (Gastgeber)
  Tansania
  Uganda
  Seychellen

Gruppenphase 
Die Auslosung zur Gruppenphase fand am 29. April 2021 in Dakar statt. Es soll in zwei Gruppen zu je vier Mannschaft gespielt werden, wobei Gastgeber Senegal in Gruppe A an Position 1 gesetzt ist und Ägypten als beste Mannschaft des Kontinents (nach dem Senegal) Kopf der Gruppe B wird.

Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe spielen im Halbfinale, die anderen vier spielen die Plätze fünf bis acht aus.

Die Demokratische Republik Kongo ist kurzfristig nicht zum Turnier angereist.

Gruppe A 

|}

|-
|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Platzierungsspiele 

|}

Abschlussplatzierungen 
  Senegal
  Mosambik
  Marokko
  Uganda
  Ägypten
  Tansania
  Seychellen

Weblinks 
 Website der CAF (arabisch/englisch/französisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußball (Senegal)
Sportveranstaltung im Senegal
Sport (Saly Portudal)